Die Spielzeit 1975 war die 1. Spielzeit der 1. Liga von 1975 bis 1978 die höchste Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Gruppenphase

Gruppe Zürich/Schaffhausen/Baden

Halbfinalturniere 

Quelle:

Finale

Einzelnachweise 

75
Handballveranstaltung 1975